Reprezentacja Kolumbii w rugby 7 kobiet – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Kolumbii w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Federación Colombiana de Rugby, członek CONSUR i World Rugby.

Turnieje

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Women’s Sevens Series

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów

Udział w CONSUR Women’s Sevens 

Reprezentacje Kolumbii w rugby union